Алекса́ндр Огло́блин:
 Оглоблин, Александр Алексеевич (1891—1967) — энтомолог русского происхождения, работавший в Аргентине.
 Оглоблин, Александр Евстигнеевич (1828—1887) — российский религиозный деятель, протоиерей Перми.
 Оглоблин, Александр Константинович (1939—2020) — советский и российский лингвист, доктор филологических наук.
 Оглоблин, Александр Петрович (1899—1992) — украинский и американский историк, профессор и доктор исторических наук.